Верхнема́рковское се́льское поселе́ние — муниципальное образование в составе Усть-Кутского района Иркутской области. 

Административный центр — посёлок Верхнемарково.

Географические данные 
Находится в северо-восточной части Усть-Кутского района Иркутской области.

Граничит:
 на севере — с Катангским районом Иркутской области;
 на востоке — с Киренским районом Иркутской области;
 на юге и юго-западе — с Подымахинским сельским поселением;
 на западе — Янтальским городским поселением

По территории поселения проходит маршрут строящейся федеральной автомагистрали «Вилюй».

Находится на юго-восточной окраине Среднесибирского плоскогорья (Лено-Ангарское плато). По территории поселения протекают реки Лена (с притоками Малой и Большой Тирой) и Нижняя Тунгуска. Долины болотистые, много родников. Бо́льшую часть территории занимает тайга.

История 
Образовано 31 декабря 2004 года. Включило земли шести населённых пунктов.

Население 

Численность населения поселения на 1 января 2008 года составила 2403 человека. Число хозяйств — 847.

Показатели рождаемости и смертности:
 в 2007 году родились 29 человек, умерли 36 человек
 в 2008 году родились 30 человек. Смертность также превысила рождаемость.. (Точных данных о количестве умерших нет.)
 в 2013 году родились 19 человек, умерли 24 человека
 в 2014 году родились 22 человека, умерли 28 человек

Миграция населения имеет отрицательное сальдо.

Населённые пункты 
 поселок Верхнемарково;
 поселок Заярново;
 село Марково;
 село Назарово;
 деревня Глухова;
 деревня Тира.

Руководство 
 Главы администрации
 Соколов Александр Юрьевич
 Константин Валерьевич Власов.

Экономика 
3 крупных предприятия:

 ООО «НК Дулисьма»
 Иркутская нефтяная компания
 ООО «Назаровский ЛПХ».

Кроме того, «БЭКойл-Игирма», филиал УМСХП «Лена», ПС «Универсал», ООО «Марковское коммунальное предприятие», 15 индивидуальных предпринимателей.

Основной вид деятельности — нефтедобыча и лесозаготовка. На территории поселения находится Марковское нефтегазоконденсатное месторождение. Среднегодовая добыча составляет 4 тыс. тонн нефти, 53,9 млн м³ газа, 14 тыс. тонн конденсата. Газ расходуется на выработку электроэнергии и отопления Верхнемаркова и ближайших населённых пунктов, нефть и конденсат транспортируются в Усть-Кут.

Бюджет поселения в 2007 году:
 доходы — 5,726 млн рублей по плану, фактически — 7,033 млн;
 расходы — 9,611 млн рублей по плану (при реальной потребности в 16,982 млн руб.), фактически — 8,246 млн;
 дефицит бюджета в 2007 году — 1,213 млн рублей.

Плановая доходная часть бюджета на 2008 год — 5,905 млн руб. Расходная — 7,947 млн руб. Плановый дефицит — 2,082 млн руб.

Связь 
Проводная телефонная связь. Сотовая связь с 2008 года (кроме Назарова и Тиры).

Почтовые отделения в Верхнемаркове (666778), Маркове (666779).

Социальная сфера 

 Образование 
Средняя школа в Верхнемаркове.

Два детских сада:
 в Верхнемаркове («Рябинушка») — рассчитан на 75 мест, посещают 87 детей, 20 в очереди.
 в Заярнове — посещают 20 детей.

 Медицина 
Больница в Верхнемаркове. Фельдшерские пункты в Маркове и Заярнове.

 Культура
Библиотека, центр досуга и народно-прикладного творчества (в Верхнемаркове).

 Спорт 
В Верхнемаркове работает филиал спортивно-оздоровительного центра. Имеются спортивный, тренажёрный залы.

 Проблемы
Наиболее насущные проблемы касаются функционирования жилищно-коммунального хозяйства.

Остро стоит экологическая проблема, связанная с проявлениями нефти на Марковском месторождении. Работает координационный совет, контролирующий исполнение плановых мероприятий ООО «Иркутская нефтяная компания» по локализации и утилизации нефтепроявлений.

Среди насущных проблем социально-бытового плана выделяются также:
 Отсутствие пассажирского сообщения между населёнными пунктами поселения, тесно связанными одно с другим;
 Отсутствие сберегательной кассы.

Примечания 

Муниципальные образования Усть-Кутского района